Marbot [] ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Marbot (1781–1844), französischer General 
 Jean-Antoine Marbot (1754–1800), französischer General und Politiker
 Marcellin Marbot (1782–1854), französischer General

Als Pseudonym:

 Rolf Marbot (1906–1974), deutsch-französischer Komponist, Autor, Pianist und Musikverleger

Fiktiver Person:

 Andrew Marbot (1801–1830), englischer Kunsttheoretiker, Hauptfigur des Romans Marbot. Eine Biographie von Wolfgang Hildesheimer (1981)

Marbot ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Avenue des Généraux Marbot, eine Allee in Altillac
 Hôtel Marbot, ein Château in Tulle, Sitz des Départementrates von Corrèze
 Place Marbot, ein Platz in Beaulieu-sur-Dordogne

Siehe auch:

 Marbo
 Marbod
 Marboe